Бои за Углегорск — эпизод войны на востоке Украины, отмеченный вооружёнными столкновениями между вооружёнными формированиями Украины и самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Бои продолжались с 29 января по 5 февраля 2015 года.

Хроника 
29 января 2015 года, по заявлению заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, в ходе затяжных уличных боёв против ВСУ вооружённые силы ДНР наполовину взяли Углегорск. Штурмовые группы были сформированы из сводных подразделений МВД, МГБ, военной разведки ДНР и усилены горловским гарнизоном. В тот же день вооружённые силы Украины заявили о прибытии подкрепления и начале контрнаступления на город.

30 января штаб  заявил об артиллерийском бое между сторонами конфликта.

31 января Дмитрий Тымчук заявил о стягивании подкреплений сепаратистов в Углегорск.

Примечания 

Углегорск
Сражения на территории Донецкой области
Сражения по алфавиту
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Углегорск